Ре́ддінг () може означати прізвище або топонім.

Прізвище 
 Реддінг (прізвище)

Топонім

Реддінг — місто, штат Каліфорнія
 Реддінг — місто, штат Коннектикут
 Реддінг — місто, штат Айова

Див. також 
 Редінг